Сазды́ — топоним в Казахстане:
 Сазды — село в подчинении городской администрации Актобе, упразднено в 2018 г.
 Сазды — село в Аральском районе Кызылординской области.
 Сазды — село в Мангистауском районе Мангистауской области.

 Сазды — река в Актюбинской области.